I74, I-74 ou I/74 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 I-74, un sous-marin de la Marine impériale japonaise.

Médecine 
 Embolie et la thrombose artérielles, d'après la classification internationale des maladies.

Routes 
  Interstate 74 (I-74), une autoroute inter-États américaine reliant Hialeah à la frontière canadienne ;
  Route slovaque I/74 reliant Strážske à frontière ukrainienne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres